Balkan Cup w biegach narciarskich 2022 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 12 stycznia 2022 r. w serbskim Zlatiborze, a zakończyła się 27 marca 2022 r. w tureckim Bolu/Gerede.

Obrończynią tytułu wśród kobiet była Chorwatka Tena Hadžić, natomiast wśród mężczyzn Rumun Paul Constantin Pepene.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2022 w biegach narciarskich
2022 w Chorwacji
Balkan Cup w biegach narciarskich
2022 w Serbii
2022 w Macedonii Północnej
2022 w Bośni i Hercegowinie
2022 w Rumunii
2022 w Turcji
Narciarstwo w Chorwacji
Narciarstwo w Serbii
Narciarstwo w Macedonii Północnej
Narciarstwo w Bośni i Hercegowinie
Narciarstwo w Rumunii
Narciarstwo w Turcji